Hanover kan syfta på
 Hanover (häst) –  ett engelskt fullblod

Geografi

Jamaica 

 Hanover, Jamaica, parish,

Kanada 

 Hanover, Ontario, ort,

USA 

 Hanover, Indiana, Jefferson County, 
 Hanover, Kansas, Washington County, 
 Hanover, Maryland, Howard County, 
 Hanover, Pennsylvania, ort, York County, 
 Hanover, Virginia, Hanover County, 
 Hanover, Illinois, Jo Daviess County, 
 Hanover, Massachusetts, Plymouth County, 
 Hanover, Maine, Oxford County, 
 Hanover, Michigan, Jackson County, 
 Hanover, Minnesota, ort, Wright County, 
 Hanover, New Hampshire, Grafton County, 
 Hanover, New Jersey, Morris County, 
 Hanover, Ohio, Licking County, 
 Hanover, Wisconsin, Rock County, 
 Hanover, New Mexico, Grant County, 
 Hanover County, Grant County,

Se även
 New Hanover – en ö i Bismarckarkipelagen i västra Stilla havet och tillhör Papua Nya Guinea
 Hanover Park, Illinois
 Hannover (olika betydelser)